
Termin -{GGN}- ima više značenja.

 Genetički kod za glicin
 -{Air Georgian}-, avio-kompanija